Рой — мужское имя и семейная фамилия различного происхождения.

В англо-нормандской Англии это имя происходит от нормандского roy, что означает «король», в то время как его старофранцузское источник rei, среднефранцузский roy (современный roi) также дало начало Рою во франкоязычном мире. В Индии Рой — это вариант фамилии Рай, также означающий «король».

Шотландские имя и фамилия Рой возникли независимо, как  вариант от шотландского гэльского прозвища ruadh, что означает «красный».

Существует русские и украинские имя и фамилия Рой.

Имя 
 Рой Экафф 1903—1992) — американский автор-исполнитель и скрипач, прозванный «королём» или «дедушкой музыки кантри».
 Рой Андерссон (род. в 1943) — шведский кинорежиссёр.
 Рой Андерссон (род. в 1949) — шведский футболист, защитник.
 Рой Чепмен Эндрюс (1884—1960) — американский путешественник и натуралист, профессор, президент Американского музея естественной истории.
 Рой Эскотт (род. в 1934) ― британский художник.
 Рой Блэк (1943—1991) — немецкий эстрадный певец и актёр.
 Рой Блант (род. в 1950) — американский политик-республиканец, сенатор США от штата Миссури с 2011 по 2023 год
 Рой Кампанелла (1921—1993) — американский бейсболист, кэтчер.
 Рой Кларк (1933—2018) — американский кантри-музыкант и певец.
 Рой Маркус Кон (1927—1986) — американский политик, консервативный юрист.
 Рой Купер (род. в 1957) — американский политик-демократ, губернатор Северной Каролины с 2017 года.
 Рой Демео (1940—1983) — италоамериканский мафиози, член семьи Гамбино.
 Рой Эдвард Дисней (1930—2009) — американский художник-мультипликатор, исполнительный продюсер.
 Рой Оливер Дисней (1893—1971) — американский банкир и предприниматель, кинопродюсер, старший брат Уолта Диснея.
 Рой Глаубер (1925—2018) — американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике 2005 года.
 Рой Халлидей (1977—2017) — американский профессиональный бейсболист, питчер.
 Рой Харгроув (1969—2018) — американский джазовый трубач.
 Рой Харпер (род. в 1941) — британский рок/фолк певец, композитор и гитарист.
 Рой Харрис (1898—1979) — американский композитор и педагог.
 Рой Хибберт (род. в 1986) — ямайско-американский баскетболист, выступавший в НБА на позиции центрового.
 Рой Ходжсон (род. в 1947) — английский футболист и футбольный тренер.
 Рой Гаррис Дженкинс (1920—2003) — британский политический и государственный деятель.
 Рой Джонс-младший (род. в 1969) — американский боксёр-профессионал, серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года, неоднократный чемпион мира среди профессионалов в различных категориях.
 Рой Морис Кин (род. в 1971) — ирландский футболист, футбольный тренер и спортивный комментатор.
 Рой Хан (род. в 1970) — норвежский музыкант, экс-вокалист пауэр-метал-группы Kamelot.
 Рой Киннир (1934—1988) — британский актёр театра, кино и телевидения.
 Рой Фокс Лихтенштейн (1923—1997) — американский художник, представитель поп-арта.
 Рой Макай (род. в 1975) — нидерландский футболист, выступавший на позиции нападающего, футбольный тренер.
 Рой Нельсон (род. в 1976) — американский профессиональный боец ММА.
 Рой Ниссани (род. в 1994 года) — франко-израильский автогонщик.
 Рой Олмстед (1886—1966) — один из самых успешных и известных бутлегеров США времён «Сухого закона».
 Рой Орбисон (1936—1988) — американский певец и музыкант, пионер рок-н-ролла.
 Рой Роджерс (1911—1998) — американский ковбой, актёр и певец.
 Рой Шайдер (1932—2008) — американский актёр.
 Рой Салливан (1912—1983) — американский инспектор по охране национального парка Шенандоа в Виргинии, известный как «человек-громоотвод».
 Рой Эдриан Вуд (род. в 1946) — британский рок-музыкант, певец и автор песен.
 Рой Александрович Медведев (род. 1925) — советский публицист, педагог и историк, диссидент.
 Рой Вагелос (род. в 1929) — американский бизнесмен греческого происхождения.

Фамилия 
 Рой I (1921—2012) — князь самопровозглашённого государства Силенд.
 Рой, Авиджит (1972—2015) — американо-бангладешский интернет-активист.
 Рой, Алексей Хрисанфович (1922—2016) — войсковой разведчик, гвардии старшина, Герой Советского Союза (1946).
 Рой, Алексия (более известна как Ава Адамс; род. 1979) — американская порноактриса.
 Рой, Андрей Саввич (1887—1919) — герой Гражданской войны, соратник И. А. Кочубея.
 Рой, Антон ван (1870—1932) — голландский артист оперы (баритон).
 Рой, Арундати (род. 1961) — индийская писательница, политическая деятельница и критик глобализации.
 Рой, Бидхан Чандра (1882—1962) — индийский политический и государственный деятель. Второй шеф-министр региона Западная Бенгалия.
 Рой, Бимал (1909—1966) — индийский оператор, режиссёр и продюсер.
 Рой, Брайан (род. 1970) — нидерландский футболист.
 Рой, Брэндон (род. 1984) — американский профессиональный баскетболист.
 Рой, Бункер (род. 1945) — индийский социальный предприниматель, педагог и спортсмен.
 Рой, Вилли (род. 1943) — американский футболист.
 Рой, Дрю (род. 1986) — американский актёр.
 Рой, Дип (настоящее имя Мохиндер Пурба; род. 1957) — британский актёр-карлик индийского происхождения, каскадёр, кукольник.
 Рой, Дункан (род. 1960) — британский кинорежиссёр.
 Рой, Индра Лал (1898—1918) — индийский лётчик-ас Первой мировой войны.
 Рой, Кристина (1860—1936) — словацкая христианская писательница.
 Рой, Кришна Чандра (1710—1783) — бенгальский раджа.
 Рой, Лана (род. 1997) — российская порноактриса.
 Рой, Луи Эжен (1861—1939) — гаитянский банкир, исполнял обязанности президента страны.
 Рой, Манабендра (1887—1954) — индийский коммунист, деятель Коминтерна.
 Рой, Мэтт (род. 1995) — американский хоккеист.
 Рой, Николай Иванович (род. 1930) — заслуженный строитель России (1996).
 Рой, Нирупа (1931—2004) — индийская киноактриса.
 Рой, Олег Юрьевич (род. 1965) — российский писатель, настоящая фамилия Резепкин.
 Рой, Ричард (род. 1987) — тринидадский футболист, нападающий.
 Рой, Рок (род. 1986) — словенский футболист, защитник.
 Рой, Ронит (род. 1965) — индийский киноактер, модель, продюсер и бизнесмен.
 Рой, Эдвард Джеймс (1815—1872) — пятый президент Либерии.

Персонажи 
 Рой Харпер — супергерой во вселенной DC Comics.
 Рой Мустанг — персонаж манги и одноимённого аниме «Стальной алхимик».

См. также 
 Рой
 Рай (фамилия)
 Роб Рой (1671—1734) — национальный герой Шотландии, разбойник, которого часто называют «шотландским Робин Гудом».

Примечания